Der Ausdruck E10, E 10 oder E-10 bezeichnet:

 den E10 (Kraftstoff), einen Mischkraftstoff
 eine Entgeltgruppe im TVöD in Deutschland, siehe Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst#Vergütung
 die DB-Baureihe E 10, eine Elektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn
 die Europastraße 10, eine Europastraße
 die E10 (Ecuador), eine in Straße in Südamerika
 den Europäischen Fernwanderweg E10
 das ECE-Prüfzeichen E10 für Jugoslawien bzw. jetzt Serbien
 eine Gewindeform für Leuchtmittel, siehe Lampensockel#Edisonsockel
 den firmeninternen Entwicklungscode einer Fahrzeugbaureihe von BMW, siehe BMW 02
 den firmeninterne Bezeichnung einer Modellreihe von Toyota, siehe Toyota Corolla#Corolla (E10, 1966–1970)
 ein ehemals geplantes Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe, siehe Northrop Grumman E-10
 die zehn gewählten (eng. elected), nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
 die JNR-Baureihe E10, eine Dampflokomotive der Japanischen Staatsbahn
 die SJ E10, eine Dampflokomotive der Schwedischen Staatsbahnen

E10